Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2007/2008 – rozpoczął się 12 sierpnia 2007 roku w Bischofsgrün a zakończył 9 marca w Zaō.

Zwyciężczynią całego cyklu została Anette Sagen.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2007/2008 
 Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2007/2008 
 Kalendarz Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2008/2009 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich